Адриано  () или Адриану () — латинское личное имя. Распространено в итало и португалоязычных странах.

Фамилия 
 Паулу Адриану — португальский футболист, выступающий на позиции полузащитника.
 Адриано дос Сантос, Джованни Апаресидо (род. 1987) — бразильский футболист, вратарь.

Населённые пункты 
 Палаццо-Адриано — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.
 Санто-Адриано — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Фано-Адриано — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо.

Прочее 
 Adriano Live — концертный CD/DVD Адриано Челентано.
 Adriano Rock —  студийный альбом Адриано Челентано.

См. также 
 Адриан (значения)
 Адриана